Cerbero puede referirse a:
 Cerbero, Cancerbero o Can Cerbero, criatura de la mitología griega.
 Cerbero, constelación considerada antaño.
 Cerbero, satélite de Plutón.
 Cerberus, una proteína.
 Cerbero, grupo musical de Black metal de Argentina.